Onitsuka ist der Familienname folgender Personen:

 Chihiro Onitsuka (* 1980), japanische Popmusikerin
 Miyabi Onitsuka (* 1998), japanische Snowboarderin